Fikcyjne postaci ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:
 Rúmil – Ñoldor z Amanu, twórca pisma sarati
 Rúmil – Elf Leśny z Lothlórien, żyjący w czasach Wojny o Pierścień